Il doppio del torneo di tennis Hyderabad Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Liezel Huber e Sania Mirza che hanno battuto in finale Li Ting e Sun Tiantian 7–61, 6–4.

Teste di serie 

 Nicole Pratt /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Wynne Prakusya /  Angelique Widjaja (quarti di finale)

 Li Ting /  Sun Tiantian (finale)
 Yan Zi /  Zheng Jie (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hyderabad Open 2004